Кизима Андрій Іванович — радянський військовий льотчик часів Другої світової війни, старший лейтенант, Герой Радянського Союзу.
 Кизима Василь Трохимович — начальник управління будівництва Чорнобильської атомної станції, Герой Соціалістичної Праці, депутат Верховної Ради УРСР 9-11-го скликань.
 Кизима Ігор Володимирович — український дипломат, тимчасово повірений у справах України в Азербайджані.
 Кизима Олександр Леонтійович — радянський організатор виробництва, лауреат Сталінської премії.